La Third Division 1931-1932 è stato il 12º campionato inglese di calcio di terza divisione, l'11º con la suddivisione in 2 gironi (North e South). Ad aggiudicarsi il titolo ed a salire in Second Division furono: Lincoln City (Third Division North) e Fulham (Third Division South).

Stagione

Aggiornamenti 
Walsall trasferito nella Third Division North.

Selezione dei club 
Il Merthyr Town, militante in Southern League, ha avanzato richiesta per l'elezione in entrambi i raggruppamenti della Third Division.

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division North

Esito della votazione per l'elezione dei club in Third Division South

Third Division North

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1932-1933.
      Rieletto nella Football League.
      Ritirato dal campionato.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Lincoln City promosso per miglior quoziente reti rispetto alla ex aequo Gateshead.

Il Wigan Borough si è ritirato dal campionato alla 12ª giornata e tutti i risultati conseguiti fino a quel momento sono stati annullati.

Risultati

Tabellone

Third Division South

Squadre partecipanti

Classifica finale 
Legenda:
      Promosso in Second Division 1932-1933.
      Rieletto nella Football League.
      Non rieletto nella Football League.

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
A parità di punti le squadre venivano classificate secondo il quoziente reti.
Note:
Il Thames AFC ha rinunciato al processo di rielezione in Football League ed ha cessato l'attività sportiva alla fine della stagione.

Risultati

Tabellone

Voci correlate 

 First Division 1931-1932
 Second Division 1931-1932
 FA Cup 1931-1932
 FA Charity Shield 1932

Collegamenti esterni 

 
 
 
 
 
 

Calcio nel 1931
Calcio nel 1932
1931-1932